Pettit se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Gary Pettit
 Jean Pettit